een Engelse voetbalclub, zie Cambridge City FC
 een plaats in de VS, zie Cambridge City (Indiana)